CAPA et capa peuvent signifier :

Abréviation 
Capa est l'apocope de :
 une capacité en électronique, le paramètre principal définissant un condensateur ;
 l'abréviation familière du diplôme français de capacité en droit (CAPD), qu'il ne faut pas confondre avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en France (dont le sigle est aussi « Capa »).

Acronymes 

CAPA est un acronyme pour :
 CAPA (Chabalier & Associates Press Agency), nom d'une agence, l'agence CAPA, de presse et de télévision ;
 la  ;
 la Canadian Precipitation Analysis, un système permettant l'estimation en temps réel des précipitations sur le Canada opéré par le Service météorologique du Canada ;
 le Centre for Aviation (anciennement Centre for Asia Pacific Aviation), un cabinet australien spécialisé dans l'aéronautique ;
 le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, un diplôme français ;
 le certificat d'aptitude professionnelle agricole, un CAP délivré dans les lycées et centres de formation professionnelle agricoles en France ;
 la commission administrative paritaire académique, un type particulier de commission administrative paritaire ;
 la communauté d'agglomération Cap Atlantique ;
 la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, communauté d'agglomération composée de dix communes ;
 le contrat d'apprentissage au projet d'auto-entrepreneuriat ;
 la Corrective Action Preventive Action, définie dans la norme  ISO 13485:2003.

Pseudonyme 

 Robert Capa (1913-1954), photographe et correspondant de guerre hongrois, naturalisé américain.

Film 

 Capa, film réalisé par Menno Meyjes datant de 2007, sur le photographe et correspondant de guerre Robert Capa.

Voir aussi

Homophones 
 
 Bande dessinée Frank Cappa par Manfred Sommer, éditeur Dargaud.
  est un esprit dans la mythologie sioux.
Abréviation